Кардам (болг. Кардам) — болгарское имя и топоним.

Имя 
 Кардам — хан Болгарии с 777 по 802 год.
 Кардам Тырновский — князь Тырновский, сын последнего болгарского монарха Симеона II.

Топоним 
 Кардам (Добричская область) — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Генерал-Тошево. 
 Кардам (Тырговиштская область) — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Попово.